The Set-Up – film del 1926 diretto da Clifford Smith
 Stasera ho vinto anch'io (The Set-Up) – film del 1949 diretto da Robert Wise 
 Inganno fatale (The Set Up) – film del 1995 diretto da Strathford Hamilton